Sezon 1949/1950 klubu AS Roma.

Sezon 
Nowym trenerem w trakcie sezonu został Fulvio Bernardini, który zastąpił Luigiego Brunellę, jednak i on nie odniósł sukcesu. Roma zajęła dopiero 17. pozycję w lidze, zaledwie 2 punkty nad strefą spadkową. Po zakończeniu sezonu Bernardini został zwolniony.

Rozgrywki 
 Serie A: 17. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach